Андре́й Лях: Лях, Андрей Георгиевич — российский писатель-фантаст.
 Лях, Андрей Иванович (род. 1990) — российский футболист.